Tenisový turnaj WTA Monterrey Open 2009 se konal ve dnech 2. - 8. března v mexickém Monterrey venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
Monterrey Open
WTA Tour 2009